Tercer día puede referirse a:
 Tercer día de la semana:
 Martes en algunas tradiciones judeocristianas (entre ellas, en el mundo anglófono);
 Miércoles en otras tradiciones, también en el estándar ISO-8601.
 Tercer día del mes:
 En el calendario gregoriano, 3 de enero (que también es el tercer día del año), 3 de febrero, 3 de marzo, 3 de abril, 3 de mayo, 3 de junio, 3 de julio, 3 de agosto, 3 de septiembre, 3 de octubre, 3 de noviembre o 3 de diciembre.